Тарапунька и Штепсель — популярный в СССР комический дуэт народных артистов УССР актёров Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька).

История 

Ю. Тимошенко и Е. Березин познакомились во время учёбы в Киевском театральном институте, в котором учились с 1937 по 1941 год. Во время Великой Отечественной войны выступали в Ансамбле песни и танца Юго-Западного фронта (в образах повара Скалкина — Березин и банщика Мочалкина — Тимошенко).

Дуэт милиционера Тарапуньки и электромонтёра Штепселя появился в 1946 году. Выступали в парном конферансе, эстрадных спектаклях. Часто исполняли миниатюры Павла Глазового. Авторы сценария, режиссёры и исполнители главных ролей в комедийных фильмах.

Дуэт выступал 40 лет (до смерти Тимошенко в 1986 году). Дружба Ефима Березина и Юрия Тимошенко была настолько крепкой, что один отказывался от звания Заслуженного артиста до тех пор, пока его не присудили и второму.

В течение многих лет основными авторами дуэта были киевляне Роберт Борисович Виккерс и Александр Семёнович Каневский, брат зятя Березина.

Фильмография 

 1953 — Тарапунька и Штепсель в облаках
 1953 — Тарапунька и Штепсель под облаками
 1954 — Весёлые звёзды
 1955 — Приключение с пиджаком Тарапуньки
 1957 — Штепсель женит Тарапуньку
 1962 — Ехали мы, ехали…
 1964 — Лёгкая жизнь
 1968 — Давайте представим, что мы перенеслись в 2017 год...
 1969 — Похищение (Новогодний комедийный фильм-концерт)
 1970 — Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя. (ТВ, 2 серии)
 1976 — От и до
 1980 — Беспокойтесь, пожалуйста (Хвилюйтеся, будь ласка). (ТВ, 2 серии)

Награды и премии 
 Народные артисты Украинской ССР.
 Награждены орденами и медалями СССР.

Упоминания 
В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» лейтенант милиции, допрашивавший Ивана Грозного, расценил один из его ответов как попытку сострить. Старшина заметил:

См. также 
 Шуров и Рыкунин
 Миров и Новицкий
 Рудаков и Нечаев
 Миронова и Менакер
 Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична
 Новые русские бабки
 Бандурин и Вашуков
 Милявская и Цекало
 Лорел и Харди

Литература

Ссылки 
 
 Видеоролики на YouTube

Комедийные дуэты СССР